Добруцкий (Dobrucký) — славянская фамилия. Известные носители:

 Добруцкий, Божидар (1893—1957) — серболужицкий писатель и общественный деятель.
 Добруцкий, Ян Эмануэль (1854—1891) — серболужицкий писатель.